Total Eclipse signifie « éclipse totale » en anglais et peut faire référence à :

 Total Eclipse est le titre original du film Rimbaud Verlaine, un long métrage de 1996 ;
 Total Eclipse, un groupe de Trance-Goa ou Psytrance originaire de Bordeaux (France) ;
 Total Eclipse, un album de Black Moon de 2003 ;
 Total Eclipse, film américain produit par Regent Entertainment en 2008 ;
 Total Eclipse, Rimbaud Verlaine en français, film sorti en 1995 ;
 Total Eclipse, un dérivé de l'Eclipse 500 la société Eclipse Aerospace ;
 Total Eclipse, un jeu vidéo de 1988 ;
 Total Eclipse, un jeu vidéo de 1994 ;
 Total Eclipse, un clan de catcheurs appartenant à la .